Ке́дров — русская фамилия. Женская форма — Кедрова. Образована от слова «кедр».

Известные носители

А, Б, В, Д 
 Кедров, Алексей Алексеевич (1906—2004) — терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук.
 Кедров, Аристарх Павлович (1868—1954) — протоиерей, настоятель Покровского кафедрального собора в Тамбове.
 Кедров, Бонифатий Михайлович (1903—1985) — советский философ, специалист по теории познания.
 Кедров, Василий Константинович (1872—1917) — капитан 1-го ранга, начальник 7-го дивизиона эскадренных миноносцев.
 Кедров, Денис Васильевич (ум. 1885) — русский врач.
 Кедров, Дмитрий Николаевич (1894-?) — советский деятель органов внутренних дел, полковник милиции.

И 
 Кедров, Иван Андреевич (1811—1846) — русский философ и писатель.
 Кедров, Игорь Михайлович (1908—1940) — чекист.

К

М

Н

С 
 Кедров, Сергей Павлович (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Ф 
 Кедров, Филипп Григорьевич (1909—1944) — удмуртский советский писатель, поэт и педагог.

Составные фамилии 
 Кедров-Зихман, Оскар Карлович (1885—1964) — советский учёный, агрохимик, академик ВАСХНИЛ.

Другое 
 Кедров (пограничный сторожевой корабль)

См. также 
 Кедровая Падь — государственный природный заповедник в Приморском крае.
 Кедровый
 Кедровая
 Кедровка (значения)
 Кедрово